Вивірки — триба (група родів) Sciurini родини Вивіркові (Sciuridae) з типовим родом Вивірка (Sciurus)
 Вивірки (заказник) — ботанічний заказник місцевого значення, розташований у Підгаєцькому районі Тернопільської області.